Великая Плавуча () — село,
Великоплавучанский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123080801. Население по переписи 2001 года составляло 728 человек .

Является административным центром Великоплавучанского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Цицоры.

Географическое положение 
Село Великая Плавуча находится в 1,5 км от левого берега реки Стрыпа, на расстоянии в 1 км от села Малая Плавуча. Село расположено на речке Цивка, на севере района.

История 
 В окрестностях села обнаружено курганное захоронение эпохи ранней бронзы. Раскопано 3 городища времен Киевской Руси.
 1530 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 

 Школа I-II стшк* Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Есть деревянная церковь святого Николая 1750 года, которая была реконструирована в 1977 году.
 Братская могила советских воинов (1985).
 Памятник Тарасу Шевченко (1990).
 Символическая могила «Борцам за волю Украины» (1989).

Примечания